Тбілісі 2015 — третій турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років, що проходив в Тбілісі з 14 по 27 лютого 2015 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2743,67).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 14 лютого
 Ігрові дні: 15 — 18, 20 — 23, 25 — 27 лютого
 Вихідні дні: 19, 24 лютого
 Закриття турніру: 27 лютого
 
Час початку партій (київський) — 13.00 год (останнього туру — 11.00 год).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61 ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на лютий 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на сайті chessdom.com 
 Онлайн турніру на сайті chessbomb.com 
  Гран-прі ФІДЕ Тбілісі 2015 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2015
Спорт у Тбілісі
2015 у Грузії
Лютий 2015